Puerta de Jerez puede hacer referencia a 

 Puerta de Jerez (Sevilla)
 Puerta de Jerez (Tarifa)